Maslin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bruce R. Maslin
 Thomas Paul Maslin, Jr.